Deposito locomotive di Milano Centrale (Greco) – deposito locomotive della stazione di Milano Centrale in località Greco
Deposito locomotive di Milano Centrale (Porta Nuova) – deposito locomotive della prima stazione di Milano Centrale, successivamente denominato deposito locomotive di Milano Porta Nuova